Bischkowitz ist der deutsche Name für

 Biskupice, Ortschaft in der Landgemeinde Jordanów Śląski, Polen
 Býškovice, Gemeinde im Okres Přerov, Tschechien
 Byškovice, Ortsteil der Gemeinde Neratovice, Okres Mělník, Tschechien